Murca, een pranayama (ademhalingstechniek) in yoga
Murça (gemeente), een gemeente in het Portugese district Vila Real
Murça (Murça), een plaats in de Portugese gemeente Murça
Murça (Vila Nova de Foz Côa), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Foz Côa